Сарос 156 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 69 затемнень, із яких 55 відбудуться до 3000 року. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 1 липня 2011 і досягне кільцеподібних затемнень 26 вересня 2155. Вона не матиме гібридних і повних затемнень. Закінчиться частковим затемненням 14 липня 3237.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 156 на сайті НАСА

Сарос